Armira steht für:

 Armira (Fluss), ein Fluss in Bulgarien
 Armira (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Villa Armira, antike römische Villa in Bulgarien